Сантос Дегољадо има више значења:

 Сантос Дегољадо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантос Дегољадо (Сан Хуан Баутиста Гелаче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантос Дегољадо, Сан Франсиско (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику